Grigny, Essonne
 Grigny, Pas-de-Calais
 Grigny, Rhône